Цигенаші () — комуна в Румунії, у повіті Ясси.
 Цигенаші () — село в Румунії, у повіті Ясси. Входить до складу комуни Цигенаші.
 Цигенаші () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Буріла-Маре.